Cesarstwo uniwersalistyczne (łac. universalis `powszechny`) – program cesarza Ottona III, związany z jego chęcią odnowienia Cesarstwa Rzymskiego. Inną nazwą dla tego programu jest Koncepcja Czterech Cór lub Federacja Czterech Państw. Cesarz planował objąć swą władzą wszystkie chrześcijańskie kraje Zachodu (łącznie z niedawno ochrzczonymi Słowianami).

Odnowione cesarstwo miało stanowić związek równoprawnych królestw Europy i składać się z:
 Galii,
 Germanii,
 Romy (inaczej Italia),
 Sclavinii (inaczej Sklawonii, czyli Słowiańszczyzny zachodniej).

Każda z tych krain miała mieć własnego króla, cesarz miał być ich zwierzchnikiem.

Idea upadła po śmierci Ottona III. Do planu uniwersalistycznego związku państw Europy odwołali się XX-wieczni ojcowie integracji europejskiej.

Zobacz też 
 Historia Polski (do 1138)

Święte Cesarstwo Rzymskie